Fußmann ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Fußmann (* 1942), deutscher Physiker
 Klaus Fußmann (* 1938), deutscher Maler und Grafiker